Raht ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Raht (1789–1858), nassauischer Landtagsabgeordneter
 Daniel Raht (1823–1900), nassauischer Jurist und Politiker
 Friedrich Raht (1811–1879), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Daniel Raht (1740-nach 1815), nassauischer Amtmann
 Gerhard Raht (1920–1977), deutscher Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Rath